Murchison – miasto w USA
 Murchison – miejscowość w Nowej Zelandii
 Murchison – miasto w Australii
 Murchison – rzeka w Australii
 Murchison – meteoryt
 Roderick Murchison – brytyjski geolog i stratygraf
 Park Narodowy Davenport Murchison